Der Kanton Casinca-Fiumalto ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Corte, im Département Haute-Corse und in der Region Korsika. Sein Hauptort ist Calvi.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Casincafiumalto